Native — третій студійний альбом американського рок-гурту OneRepublic. Виданий 22 березня 2013 року.

Список пісень

Сингли 
 «Feel Again» (27 серпня 2012)
 «If I Lose Myself» (8 січня 2013)
 «Counting Stars» (14 червня 2013)
 «Something I Need» (25 серпня 2013)
 «Love Runs Out» (14 квітня 2014)
 «I Lived» (23 вересня 2014)

Посилання 
 Список пісень та огляд альбому від Allmusic.com 

Альбоми OneRepublic
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Interscope Records